Di seguito una lista di asteroidi dal numero 217001 al 218000 con data di scoperta e scopritore.

217001-217100 

|-
| 217001 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217002 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217003 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217004 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217005 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217006 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 217007 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 217008 - ||  || 17 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 217009 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217010 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217011 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217012 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217013 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 217014 - ||  || 16 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 217015 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 217016 - ||  || 18 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 217017 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 217018 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 217019 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 217020 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 217021 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 217022 - ||  || 29 maggio 2001 || NEAT
|-
| 217023 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 217024 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217025 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 217026 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217027 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217028 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217029 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217030 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217031 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 217032 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217033 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217034 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217035 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217036 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217037 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217038 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217039 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217040 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217041 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217042 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217043 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217044 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217045 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217046 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217047 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217048 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217049 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217050 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 217051 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217052 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217053 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217054 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217055 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217056 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217057 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217058 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217059 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217060 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217061 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217062 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217063 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217064 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217065 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217066 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217067 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217068 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217069 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217070 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217071 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217072 - ||  || 24 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217073 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217074 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217075 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 217076 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217077 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217078 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217079 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217080 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217081 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217082 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 217083 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217084 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217085 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217086 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217087 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217088 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217089 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217090 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217091 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217092 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217093 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 217094 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217095 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217096 - ||  || 11 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 217097 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217098 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217099 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217100 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|}

217101-217200 

|-
| 217101 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217102 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217103 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217104 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217105 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217106 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217107 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217108 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217109 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217110 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217111 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217112 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217113 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217114 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217115 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217116 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217117 - ||  || 24 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 217118 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 217119 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 217120 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 217121 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 217122 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 217123 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 217124 - ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 217125 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 217126 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 217127 - ||  || 22 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 217128 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 217129 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 217130 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 217131 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 217132 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 217133 - ||  || 18 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 217134 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 217135 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 217136 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 217137 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 217138 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 217139 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 217140 - ||  || 3 aprile 2002 || White, M., Collins, M.
|-
| 217141 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 217142 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 217143 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 217144 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 217145 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 217146 - || 2002 NJ || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 217147 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 217148 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 217149 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 217150 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 217151 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 217152 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 217153 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 217154 - ||  || 29 luglio 2002 || NEAT
|-
| 217155 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 217156 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 217157 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 217158 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 217159 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 217160 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 217161 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 217162 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 217163 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 217164 - ||  || 14 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 217165 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 217166 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 217167 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 217168 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 217169 - ||  || 19 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 217170 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 217171 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 217172 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 217173 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 217174 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 217175 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 217176 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 217177 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 217178 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 217179 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 217180 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 217181 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 217182 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 217183 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 217184 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 217185 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 217186 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 217187 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 217188 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 217189 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 217190 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 217191 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 217192 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217193 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 217194 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 217195 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 217196 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 217197 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 217198 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217199 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 217200 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|}

217201-217300 

|-
| 217201 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217202 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217203 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217204 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217205 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217206 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 217207 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217208 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217209 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217210 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 217211 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 217212 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217213 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217214 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 217215 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 217216 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 217217 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 217218 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 217219 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 217220 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 217221 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 217222 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 217223 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 217224 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 217225 - ||  || 7 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 217226 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 217227 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 217228 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 217229 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 217230 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 217231 - ||  || 31 gennaio 2003 || Zoltowski, F. B.
|-
| 217232 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 217233 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 217234 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 217235 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 217236 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 217237 - ||  || 6 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 217238 - ||  || 21 aprile 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 217239 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 217240 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 217241 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 217242 - ||  || 25 maggio 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 217243 - ||  || 24 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 217244 - ||  || 29 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 217245 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 217246 - ||  || 5 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 217247 - || 2003 QF || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 217248 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 217249 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 217250 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 217251 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 217252 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 217253 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 217254 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 217255 - ||  || 30 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 217256 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 217257 Valemangano ||  || 19 novembre 2003 || CINEOS
|-
| 217258 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 217259 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 217260 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 217261 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 217262 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217263 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217264 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217265 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217266 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 217267 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217268 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217269 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217270 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217271 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 217272 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 217273 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 217274 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 217275 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 217276 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 217277 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 217278 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 217279 - ||  || 18 febbraio 2004 || CSS
|-
| 217280 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 217281 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 217282 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 217283 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 217284 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 217285 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 217286 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 217287 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 217288 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 217289 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 217290 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 217291 - ||  || 13 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 217292 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 217293 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 217294 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 217295 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 217296 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 217297 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 217298 - ||  || 11 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 217299 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 217300 - ||  || 9 maggio 2004 || CSS
|}

217301-217400 

|-
| 217301 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 217302 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 217303 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 217304 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 217305 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 217306 - ||  || 6 giugno 2004 || NEAT
|-
| 217307 - ||  || 9 giugno 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 217308 - ||  || 20 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 217309 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 217310 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 217311 - ||  || 20 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 217312 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 217313 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 217314 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 217315 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 217316 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 217317 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 217318 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 217319 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 217320 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 217321 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 217322 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 217323 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 217324 - ||  || 24 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 217325 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217326 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217327 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217328 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217329 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217330 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217331 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217332 - ||  || 8 settembre 2004 || Uccle
|-
| 217333 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217334 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 217335 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 217336 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217337 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217338 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217339 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217340 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217341 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217342 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217343 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217344 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217345 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217346 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217347 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217348 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217349 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217350 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217351 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217352 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217353 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 217354 - ||  || 15 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217355 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217356 - ||  || 11 settembre 2004 || NEAT
|-
| 217357 - ||  || 15 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 217358 - ||  || 22 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 217359 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217360 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 217361 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 217362 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 217363 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 217364 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 217365 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 217366 Mayalin ||  || 4 ottobre 2004 || Jarnac
|-
| 217367 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 217368 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 217369 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 217370 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 217371 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 217372 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 217373 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 217374 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 217375 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 217376 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 217377 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 217378 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 217379 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 217380 - || 2004 VE || 1 novembre 2004 || NEAT
|-
| 217381 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 217382 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 217383 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 217384 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 217385 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 217386 - ||  || 10 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 217387 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 217388 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 217389 - ||  || 19 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 217390 - ||  || 5 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 217391 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 217392 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 217393 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 217394 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 217395 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 217396 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 217397 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217398 Tihany ||  || 5 aprile 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 217399 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 217400 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|}

217401-217500 

|-
| 217401 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217402 - ||  || 30 aprile 2005 || CINEOS
|-
| 217403 - || 2005 JG || 2 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 217404 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 217405 - ||  || 8 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 217406 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217407 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 217408 - || 2005 KW || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 217409 - || 2005 LQ || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 217410 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217411 - ||  || 11 giugno 2005 || CSS
|-
| 217412 - ||  || 16 giugno 2005 || CSS
|-
| 217413 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217414 - ||  || 7 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 217415 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 217416 - ||  || 6 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 217417 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 217418 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 217419 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 217420 Olevsk ||  || 31 agosto 2005 || Andrushivka
|-
| 217421 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 217422 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 217423 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 217424 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 217425 - || 2005 RF || 1 settembre 2005 || Young, J. W.
|-
| 217426 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 217427 - ||  || 9 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 217428 - ||  || 11 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 217429 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 217430 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 217431 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217432 - ||  || 26 settembre 2005 || Calvin College
|-
| 217433 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 217434 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217435 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217436 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217437 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217438 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 217439 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 217440 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217441 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217442 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 217443 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 217444 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217445 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 217446 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 217447 - ||  || 27 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 217448 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 217449 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 217450 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 217451 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 217452 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 217453 - ||  || 11 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 217454 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 217455 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 217456 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 217457 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 217458 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 217459 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 217460 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 217461 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217462 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 217463 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 217464 - ||  || 30 ottobre 2005 || CSS
|-
| 217465 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217466 - ||  || 4 novembre 2005 || Herald, D.
|-
| 217467 - ||  || 2 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 217468 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 217469 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217470 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217471 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217472 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 217473 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 217474 - ||  || 27 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 217475 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217476 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 217477 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217478 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217479 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217480 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217481 - ||  || 30 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 217482 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217483 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 217484 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 217485 - ||  || 31 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 217486 - ||  || 27 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 217487 - ||  || 24 febbraio 2006 || CSS
|-
| 217488 - ||  || 3 marzo 2006 || CSS
|-
| 217489 - ||  || 22 marzo 2006 || CSS
|-
| 217490 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 217491 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 217492 - ||  || 28 aprile 2006 || Buie, M. W.
|-
| 217493 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 217494 - ||  || 14 settembre 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 217495 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 217496 - ||  || 16 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 217497 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 217498 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 217499 - ||  || 20 settembre 2006 || NEAT
|-
| 217500 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|}

217501-217600 

|-
| 217501 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 217502 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 217503 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 217504 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217505 - ||  || 3 ottobre 2006 || LINEAR
|-
| 217506 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 217507 - ||  || 10 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 217508 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 217509 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217510 Dewaldroode ||  || 1 ottobre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 217511 - ||  || 16 ottobre 2006 || Tucker, R. A.
|-
| 217512 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 217513 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 217514 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 217515 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 217516 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 217517 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 217518 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 217519 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 217520 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 217521 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 217522 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 217523 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 217524 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 217525 - ||  || 9 novembre 2006 || NEAT
|-
| 217526 - ||  || 1 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217527 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217528 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217529 - ||  || 22 novembre 2006 || CSS
|-
| 217530 - ||  || 24 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 217531 - ||  || 25 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 217532 - ||  || 23 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217533 - ||  || 15 dicembre 2006 || LINEAR
|-
| 217534 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 217535 - ||  || 22 dicembre 2006 || LINEAR
|-
| 217536 - ||  || 24 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217537 - ||  || 25 dicembre 2006 || CSS
|-
| 217538 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 217539 - ||  || 9 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217540 - ||  || 16 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 217541 - ||  || 18 gennaio 2007 || NEAT
|-
| 217542 - ||  || 21 gennaio 2007 || LINEAR
|-
| 217543 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217544 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217545 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217546 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 217547 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217548 - ||  || 15 marzo 2007 || CSS
|-
| 217549 - ||  || 20 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 217550 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 217551 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 217552 - ||  || 12 aprile 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 217553 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 217554 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 217555 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 217556 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217557 - ||  || 7 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 217558 - ||  || 11 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 217559 - ||  || 20 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 217560 - || 2007 OG || 16 luglio 2007 || OAM
|-
| 217561 - ||  || 20 luglio 2007 || Hönig, S. F., Teamo, N.
|-
| 217562 - ||  || 6 agosto 2007 || LUSS
|-
| 217563 - ||  || 9 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 217564 - ||  || 9 agosto 2007 || Palomar
|-
| 217565 - ||  || 5 settembre 2007 || CSS
|-
| 217566 - ||  || 8 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 217567 - ||  || 7 ottobre 2007 || CSS
|-
| 217568 - ||  || 8 ottobre 2007 || CSS
|-
| 217569 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 217570 - ||  || 14 ottobre 2007 || CSS
|-
| 217571 - ||  || 30 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217572 - ||  || 8 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217573 - ||  || 4 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217574 - ||  || 14 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 217575 - ||  || 15 novembre 2007 || CSS
|-
| 217576 Klausbirkner ||  || 29 dicembre 2007 || Martin, A., Boeker, A.
|-
| 217577 - ||  || 10 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 217578 - ||  || 11 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217579 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217580 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 217581 - ||  || 1 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 217582 - ||  || 1 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 217583 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217584 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217585 - ||  || 12 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 217586 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 217587 - ||  || 26 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 217588 - ||  || 26 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 217589 - ||  || 4 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217590 - ||  || 5 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 217591 - ||  || 6 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 217592 - ||  || 8 marzo 2008 || LINEAR
|-
| 217593 - ||  || 25 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 217594 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 217595 - ||  || 30 marzo 2008 || CSS
|-
| 217596 - ||  || 4 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 217597 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217598 - ||  || 4 aprile 2008 || CSS
|-
| 217599 - ||  || 24 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 217600 - ||  || 1 maggio 2008 || CSS
|}

217601-217700 

|-
| 217601 - ||  || 6 maggio 2008 || Apitzsch, R.
|-
| 217602 - ||  || 1 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 217603 Grove Creek ||  || 9 maggio 2008 || Tozzi, F.
|-
| 217604 - ||  || 28 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 217605 - ||  || 30 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 217606 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 217607 - ||  || 7 settembre 2008 || CSS
|-
| 217608 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217609 - ||  || 23 settembre 2008 || CSS
|-
| 217610 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217611 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217612 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217613 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 217614 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 217615 - ||  || 27 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 217616 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 217617 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 217618 - ||  || 1 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 217619 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217620 - ||  || 21 gennaio 2009 || Tozzi, F.
|-
| 217621 - ||  || 31 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 217622 - ||  || 3 aprile 2009 || CSS
|-
| 217623 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 217624 - || 5003 T-2 || 25 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 217625 - || 5408 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 217626 - || 1027 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 217627 - || 1064 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 217628 Lugh || 1990 HA || 17 aprile 1990 || Mrkos, A.
|-
| 217629 - ||  || 25 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 217630 - ||  || 22 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 217631 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 217632 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 217633 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 217634 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 217635 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 217636 - ||  || 14 agosto 1996 || AMOS
|-
| 217637 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 217638 - ||  || 7 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 217639 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 217640 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 217641 - ||  || 9 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 217642 - ||  || 31 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 217643 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 217644 - ||  || 28 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 217645 - ||  || 22 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 217646 - ||  || 27 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 217647 - ||  || 26 luglio 1998 || Elst, E. W.
|-
| 217648 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 217649 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 217650 - ||  || 23 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 217651 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 217652 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 217653 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 217654 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217655 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 217656 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217657 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217658 - ||  || 15 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 217659 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 217660 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 217661 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 217662 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217663 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217664 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217665 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217666 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217667 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 217668 - ||  || 19 ottobre 1998 || CSS
|-
| 217669 - ||  || 22 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 217670 - ||  || 22 ottobre 1998 || Balam, D. D.
|-
| 217671 - ||  || 17 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 217672 - ||  || 29 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 217673 - ||  || 18 ottobre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 217674 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 217675 - ||  || 19 novembre 1998 || ODAS
|-
| 217676 - ||  || 13 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 217677 - ||  || 19 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 217678 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 217679 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 217680 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 217681 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 217682 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217683 - ||  || 11 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 217684 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217685 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217686 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217687 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217688 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217689 - ||  || 14 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 217690 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217691 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217692 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217693 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 217694 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 217695 - ||  || 4 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 217696 - ||  || 24 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 217697 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 217698 - ||  || 7 ottobre 1999 || Korlević, K., Jurić, M.
|-
| 217699 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 217700 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|}

217701-217800 

|-
| 217701 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 217702 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217703 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217704 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217705 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217706 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217707 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217708 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217709 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217710 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217711 - ||  || 7 ottobre 1999 || CSS
|-
| 217712 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 217713 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 217714 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 217715 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 217716 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 217717 - ||  || 9 novembre 1999 || CSS
|-
| 217718 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 217719 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 217720 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 217721 - ||  || 3 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 217722 - ||  || 12 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 217723 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 217724 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 217725 - ||  || 6 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 217726 Kitabeppu || 1999 WN || 16 novembre 1999 || Nakamura, A.
|-
| 217727 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 217728 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 217729 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 217730 - ||  || 11 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 217731 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 217732 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 217733 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 217734 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 217735 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 217736 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 217737 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 217738 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 217739 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 217740 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 217741 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 217742 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 217743 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 217744 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 217745 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 217746 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 217747 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 217748 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 217749 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 217750 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 217751 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 217752 - ||  || 12 aprile 2000 || NEAT
|-
| 217753 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 217754 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 217755 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 217756 - ||  || 25 agosto 2000 || Crni Vrh
|-
| 217757 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217758 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217759 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217760 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217761 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217762 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217763 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217764 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217765 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217766 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217767 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 217768 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 217769 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 217770 - ||  || 2 settembre 2000 || Hug, G.
|-
| 217771 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217772 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217773 - ||  || 4 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217774 - ||  || 4 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217775 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217776 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 217777 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217778 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217779 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217780 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217781 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217782 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217783 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217784 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217785 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217786 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217787 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217788 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217789 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217790 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217791 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 217792 - ||  || 30 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 217793 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 217794 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 217795 - ||  || 1 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 217796 - ||  || 7 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 217797 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 217798 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 217799 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 217800 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|}

217801-217900 

|-
| 217801 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 217802 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 217803 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 217804 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 217805 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217806 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217807 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217808 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217809 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 217810 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 217811 - ||  || 4 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 217812 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 217813 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 217814 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 217815 - ||  || 18 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 217816 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 217817 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 217818 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 217819 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 217820 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 217821 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 217822 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 217823 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 217824 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 217825 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 217826 - ||  || 28 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 217827 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 217828 - || 2001 GT || 13 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 217829 - ||  || 26 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 217830 - ||  || 18 aprile 2001 || NEAT
|-
| 217831 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 217832 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 217833 - ||  || 23 maggio 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 217834 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 217835 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 217836 - ||  || 30 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 217837 - || 2001 LC || 1 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 217838 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 217839 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217840 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 217841 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 217842 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217843 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217844 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 217845 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 217846 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 217847 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217848 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217849 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217850 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217851 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217852 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217853 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217854 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217855 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217856 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217857 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217858 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217859 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217860 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217861 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217862 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217863 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217864 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217865 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217866 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217867 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217868 - ||  || 26 agosto 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 217869 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 217870 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217871 - ||  || 22 agosto 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 217872 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217873 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 217874 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 217875 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217876 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 217877 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 217878 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217879 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217880 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217881 - ||  || 23 agosto 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 217882 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 217883 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 217884 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217885 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217886 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 217887 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 217888 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 217889 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217890 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217891 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217892 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217893 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217894 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 217895 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 217896 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217897 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217898 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217899 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217900 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|}

217901-218000 

|-
| 217901 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217902 - ||  || 18 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217903 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217904 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217905 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217906 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217907 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217908 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217909 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217910 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217911 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217912 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217913 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217914 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217915 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217916 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217917 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217918 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217919 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217920 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217921 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 217922 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 217923 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 217924 - || 2001 TK || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217925 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217926 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217927 - ||  || 12 ottobre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 217928 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217929 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217930 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217931 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217932 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 217933 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217934 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217935 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217936 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217937 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217938 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217939 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217940 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217941 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217942 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217943 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217944 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217945 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217946 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217947 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217948 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217949 - ||  || 21 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 217950 - ||  || 25 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 217951 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217952 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217953 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217954 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217955 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217956 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217957 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217958 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217959 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217960 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217961 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217962 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217963 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 217964 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217965 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 217966 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217967 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217968 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217969 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217970 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217971 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217972 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217973 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217974 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217975 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217976 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217977 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217978 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 217979 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 217980 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217981 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 217982 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217983 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217984 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217985 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217986 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217987 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 217988 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217989 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217990 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217991 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217992 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217993 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217994 - ||  || 24 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217995 - ||  || 24 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 217996 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217997 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217998 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 217999 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 218000 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0217001